Issajew ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sergejewitsch Issajew (1931–2018), sowjetischer Forstwissenschaftler
 Alexei Michailowitsch Issajew (1908–1971), sowjetischen Ingenieur
 Alexei Walerjewitsch Issajew (* 1974), russischer Militärhistoriker
 Ali Issajewitsch Issajew (* 1983), aserbaidschanischer Ringer, siehe Əli İsayev
 Anatoli Konstantinowitsch Issajew (1932–2016), sowjetischer Fußballspieler
 Kanatbek Issajew (* 1975), kirgisischer Politiker
 Konstantin Fjodorowitsch Issajew (1902–1983), sowjetischer Dramatiker und Drehbuchautor
 Magsad Issajew (* 1994), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Mansur Mustafajewitsch Issajew (* 1986), russischer Judoka
 Mladen Issajew (1907–1991), bulgarischer Lyriker

Isaev oder Issaew ist der Familienname folgender Personen:
 Chassan Issaew (* 1952), bulgarischer Ringer
 Kristina Isaev (* 2001), deutsche Eiskunstläuferin

Isaev steht für:
 Isaev (Mondkrater)
 (14834) Isaev, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 İsayev